Con Fleischer ci si può riferire a:

Cinema 
Richard Fleischer – regista
Max Fleischer – animatore, scrittore e inventore
Fleischer Studios – casa di produzione di disegni animati
Dave Fleischer – animatore, produttore cinematografico e disegnatore
Ruben Fleischer – regista, sceneggiatore e produttore
Charles Fleischer – attore e doppiatore

Cultura 
Nat Fleischer – scrittore, storico e arbitro di pugilato
Oskar Fleischer – musicologo
Rasmus Fleischer – giornalista
Heinrich Leberecht Fleischer – orientalista

Medicina 
Bruno Fleischer – medico
Anello di Kayser-Fleischer – sintomo della malattia di Wilson

Scienza 
12218 Fleischer – asteroide scoperto nel 1982
Fleischerite – minerale

Sport 
Jennifer Fleischer – cestista
Chad Fleischer – ex sciatore alpino
Tilly Fleischer – atleta